Als Mollparallele bezeichnet man

 eine Molltonart, deren Grundton eine kleine Terz tiefer liegt als der einer gegebenen Durtonart (siehe Paralleltonart#Mollparallele).
 einen Molldreiklang, dessen Grundton eine kleine Terz tiefer liegt als der eines gegebenen Durdreiklangs (siehe Parallelklang).